Temenuga – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Temenuga – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wielkie Tyrnowo